Liski – rezerwat przyrody w powiatach chełmskim i hrubieszowskim
 Liski – rezerwat przyrody w powiecie bialskim